Příjmení Bednařík nosí více významných osobností:

 Bohumil Bednařík (1911–1973) – československý voják a velitel výsadku Chalk
 Jarmila Bednaříková (* 1952) – česká historička
 Miloslav Bednařík (1965–1989) – československý sportovní střelec

Podobná příjmení 
 Bednář
 Bednárik